Алтынку́ль — посёлок городского типа в Кунградском районе Республики Каракалпакстан. Посёлок расположен в 5 км от железнодорожной станции Кунград (на линии Найманкуль — Бейнеу).

Посёлок городского типа Кунград возник в 1950-е годы. В 1962 году пгт Кунград получил статус города. В 1969 году расположенный рядом пгт Железнодорожный был преобразован в город Кунград, а бывший город Кунград был преобразован в пгт Алтынкуль.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Кунградского района